Csehország
 Kladno, település a Kladnói járásban
 Kladno, település a Chrudimi járásban
 Lengyelország
 Kładno, település a Nyugat-pomerániai vajdaságban